Almost a Widow – film del 1915 diretto da John Francis Dillon
 Almost a Widow – film del 1916 diretto da Horace Davey